Leyton House CG911 — гоночный автомобиль Формулы-1, выступавший в сезоне  года.

История 
Шасси, построенное на основе прошлогодней модели CG901, было оснащено новым двигателем Ilmor V10, который поставлялся эксклюзивно для команды Leyton House Racing. Была разработана новая поперечная коробка передач.

В гонках пилоты часто становились жертвами отказов техники. Иван Капелли заработал единственное очко команды в Венгрии. Однако на последние два этапа команда заменила итальянца на австрийского гонщика Карла Вендлингера, который принёс команде спонсорские деньги Mercedes.

Результаты в гонках

Примечания 

Шасси Leyton House Формулы-1